Турнір з боксу в середній вазі на літніх Олімпійських іграх 2004 пройшов з 14 по 28 серпня і в ньому взяли участь 28 боксерів. Вагові норми становили від 69 до 75 кг.

Формат змагань 
Участь у турнірі взяли 28 боксерів, які пройшли кваліфікаційні відбори, що проводилися у 2003 та 2004 роках. Усі бої проходили у форматі чотирьох раундів по дві хвилини. Очки нараховувалися за точне попадання в голову, або торс. Троє із п'яти суддів мали зафіксувати попадання. Переможцем ставав боксер з більшою кількістю влучень.

Розклад

Змагання 
{{Турнір32
| RD1=Перший раунд
| RD2=Другий раунд
| RD3=Чвертьфінали
| RD4=Півфінали
| RD5=Фінал
| Team-width=330
|RD1-team09={{СпортсменОІ прапор 2|Набіл Кассел|ALG|2004|літніх}} |RD1-score09=41
|RD1-team10= |RD1-score10=36
|RD1-team11={{СпортсменОІ прапор 2|Андре Діррелл|USA|2004|літніх}} |RD1-score11=25
|RD1-team12= |RD1-score12=18
|RD1-team13={{СпортсменОІ прапор 2|Йорданіс Деспан|CUB|2004|літніх}} |RD1-score13=36
|RD1-team14= |RD1-score14=24
|RD1-team15={{СпортсменОІ прапор 2|Карой Балжаї|HUN|2004|літніх}} |RD1-score15=29
|RD1-team16= |RD1-score16=24
|RD1-team17={{СпортсменОІ прапор 2|Гайдарбек Гайдарбеков|RUS|2004|літніх}} |RD1-score17=35
|RD1-team18= |RD1-score18=13
|RD1-team19={{СпортсменОІ прапор 2|Шерзод Абдурахмонов|UZB|2004|літніх}} |RD1-score19=34
|RD1-team20= |RD1-score20=16
|RD1-team21={{СпортсменОІ прапор 2|Енді Лі|IRL|2004|літніх}} |RD1-score21=38
|RD1-team22= |RD1-score22=23
|RD1-team23={{СпортсменОІ прапор 2|Насам Н'дам Н'жикам|CMR|2004|літніх}} |RD1-score23=22+
|RD1-team24= |RD1-score24=22
|RD1-team25={{СпортсменОІ прапор 2|Джавід Тагієв|AZE|2004|літніх}} |RD1-score25=32
|RD1-team26= |RD1-score26=31
|RD1-team27={{СпортсменОІ прапор 2|Сурія Прасатхінпхімай|THA|2004|літніх}} |RD1-score27=30
|RD1-team28= |RD1-score28=21
|RD1-team29={{СпортсменОІ прапор 2|Лукас Вілашек|GER|2004|літніх}} |RD1-score29=24
|RD1-team30= |RD1-score30=23
|RD1-team31={{СпортсменОІ прапор 2|Олег Машкін|UKR|2004|літніх}} |RD1-score31=25
|RD1-team32= |RD1-score32=22
|RD2-team01= |RD2-score01=10
|RD2-team02={{СпортсменОІ прапор 2|Геннадій Головкін|KAZ|2004|літніх}} |RD2-score02=31
|RD2-team03={{СпортсменОІ прапор 2|Ямадар Єсер|EGY|2004|літніх}} |RD2-score03=36
|RD2-team04= |RD2-score04=24
|RD2-team05= |RD2-score05=
|RD2-team06={{СпортсменОІ прапор 2|Андре Діррелл|USA|2004|літніх}} |RD2-score06=RCS
|RD2-team07={{СпортсменОІ прапор 2|Йорданіс Деспан|CUB|2004|літніх}} |RD2-score07=38
|RD2-team08= |RD2-score08=25
|RD2-team09={{СпортсменОІ прапор 2|Гайдарбек Гайдарбеков|RUS|2004|літніх}} |RD2-score09=33
|RD2-team10= |RD2-score10=19
|RD2-team11= |RD2-score11=27
|RD2-team12={{СпортсменОІ прапор 2|Насам Н'дам Н'жикам|CMR|2004|літніх}} |RD2-score12=27+
|RD2-team13= |RD2-score13=19
|RD2-team14={{СпортсменОІ прапор 2|Сурія Прасатхінпхімай|THA|2004|літніх}} |RD2-score14=19+
|RD2-team15= |RD2-score15=24
|RD2-team16={{СпортсменОІ прапор 2|Олег Машкін|UKR|2004|літніх}} |RD2-score16=34
|RD3-team01={{СпортсменОІ прапор 2|Геннадій Головкін|KAZ|2004|літніх}} |RD3-score01=31
|RD3-team02= |RD3-score02=20
|RD3-team03={{СпортсменОІ прапор 2|Андре Діррелл|USA|2004|літніх}} |RD3-score03=12
|RD3-team04= |RD3-score04=11
|RD3-team05={{СпортсменОІ прапор 2|Гайдарбек Гайдарбеков|RUS|2004|літніх}} |RD3-score05=26
|RD3-team06= |RD3-score06=13
|RD3-team07={{СпортсменОІ прапор 2|Сурія Прасатхінпхімай|THA|2004|літніх}} |RD3-score07=28
|RD3-team08= |RD3-score08=22
|RD4-team01={{СпортсменОІ прапор 2|Геннадій Головкін|KAZ|2004|літніх}} |RD4-score01=23
|RD4-team02= |RD4-score02=18
|RD4-team03={{СпортсменОІ прапор 2|Гайдарбек Гайдарбеков|RUS|2004|літніх}} |RD4-score03=24
|RD4-team04= |RD4-score04=18
|RD5-team01= |RD5-score01=18
|RD5-team02=

Посилання 
 Official Olympic Report 

Бокс на літніх Олімпійських іграх 2004